Ольга Власова: 
 Власова, Ольга Анатольевна (род. 1977) — белорусский тренер (прыжки на батуте).
 Власова, Ольга Михайловна (род. 1947) — российский искусствовед.
 Власова, Ольга Николаевна (1908—1993) — советская актриса оперетты, театральный педагог.